C34 può riferirsi a:

Astronomia 
C34, designazione del catalogo Caldwell della Nebulosa Velo, una nebulosa diffusa visibile nella costellazione del Cigno

Codici 
C34, codice ECO di alcune varianti del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C34, sommergibile della classe C della Royal Navy